Augustali – ovvero Sodales Augustales, sacerdoti dell'Antica Roma
 Augustali – ovvero Ludi Augustales, ludi dell'Antica Roma